Меркине — город в Варенском районе Алитусского уезда Литвы.
 Меркине (Шальчининкский район) — деревня в Шальчининкском районе Литвы.